Алфред има више значења:
 Алфред (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Алфред (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк